Queiroz – comune del Brasile

Persone 
 Carlos Queiroz (1953) – allenatore di calcio portoghese
 Isaquias Queiroz (1994) – canoista brasiliano
 Nicolás Queiroz (1996) – calciatore uruguaiano

Pagine correlate
 Queirós